Preben Kristensen kan henvise til flere personer:

 Preben Kristensen – en dansk skuespiller
 Preben Kristensen (atlet) – en dansk atlet
 Preben Kristensen (politiker) – en dansk politiker for Folkebevægelsen mod EU
 Preben Kristensen (skøjteløber) – en norsk skøjteløber